Miejscowości w Polsce:
 Barnówko – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Dębno, nad rzeką Myślą
 Barnówko – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Dębno, nad rzeką Myślą
Inne:
 Barnówko – nieistniejący przystanek kolejowy w osadzie Barnówko